Allsvenskan 2014 var den 90. udgave af den svenske fodboldturnering Allsvenskan, siden turneringen blev etableret i 1924.

Stilling

Referencer 

Fodbold i 2014
2014